Upgrade steht für:

 Upgrade, Änderung eines Produkts auf eine höherwertige Konfiguration oder Version
 Upgrade (Film), US-amerikanisch-australischer Spielfilm von Leigh Whannell (2018)

Siehe auch:
 ASDEX Upgrade
 Predator – Upgrade
 Upgrade U
 Windows Anytime Upgrade